Inzaghi is een Italiaanse achternaam en kan verwijzen naar:

Filippo Inzaghi (1973), een Italiaans voetballer
Simone Inzaghi (1976), een Italiaans voetballer en jongere broer van Filippo

Italiaanse achternaam